Het Opleidingscentrum voor Initiële Opleidingen (OCIO) is een onderdeel van de Nederlandse Koninklijke Landmacht.
Het OCIO bestaat onder andere uit drie scholen. 
De Scholen zijn belast met het geven van de Algemene Militaire Opleiding (AMO)
Er zijn momenteel 3 schoolbataljons
 School-Noord in Assen
 School-Zuid in Oirschot
 School-Lumbl in Schaarsbergen (enkel voor 11 Luchtmobiele Brigade)

Een onderdeel van de opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VEVA) wordt ook door de Scholen uitgevoerd.

Wanneer de AMO met succes is afgerond zal een soldaat bevorderd worden en aan de Initiële Functie Opleiding (ook wel FO genoemd) beginnen.
De opleidingscentra zijn over heel Nederland verspreid.

Een jaar na het afronden van de FO zal de soldaat opnieuw bevorderd worden.
In sommige gevallen kan direct na aanvang de rang van Korporaal verkregen worden.
Men is dan meestal een technisch specialist.

Nederlandse landmacht
Opleiding